Bajor Tibor (1955) politikus, országgyűlési képviselő (MSZP)
 Bajor Tibor (1969) labdarúgó (Dorog), edző